Suhrborg ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Suhrborg (1910–1995), deutsche Malerin
 Gabriele Suhrborg (* 1959), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin